Хобитите са измислени същества от книгите на Джон Роналд Руел Толкин.

Хобит може да се отнася още за:

 Хобитът, роман на Дж. Р. Р. Толкин;
 Хобит, филмова трилогия;
 Хобит: Неочаквано пътешествие (2012);
 Хобит: Пущинакът на Смог (2013);
 Хобит: Битката на петте армии (2014).